Kentwood kan syfta på:

 Kentwood, Louisiana
 Kentwood, Michigan